Au Brésil, deux subvisions administratives portent le nom de microrégion de Cascavel:
 la microrégion de Cascavel dans l'État du Ceará
 la microrégion de Cascavel dans l'État du Paraná